

Patronyme 
 Comtesse Govone (1887-1970), peintre et illustratrice autrichienne ;
 Rosa Govone (1716-1776), bienfaitrice italienne.

Toponyme 
 Govone, une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont.

Homonymie de patronyme